
Termin -{UUU}- ima više značenja.

 Genetički kod za fenilalanin
 Unununijum, bivše ime hemijskog elementa rentgenijum (Rg).